Козелец курчавый () — вид двудольных растений рода  семейства . Впервые описан немецко-российским ботаником Фёдором Кондратьевичем Биберштейном в 1808 году.

Распространение и среда обитания 
Известен из Казахстана и Украины (включая Крым).

Встречается на скалах.

Ботаническое описание 
Растение размером 5—20 см.

Листья черешковые, сизые, яйцевидно-ланцетной формы, кожистые.

Соцветия-корзинки с жёлтыми цветками, обвёртка голая.

Цветёт весной.

Примечания 

Цикориевые
Флора Евразии
Растения, впервые описанные в книге Flora Taurico-Caucasica